Dumbrăveni több romániai település román neve:

 Dombrovány, Bihar megyében
 Dombrovén, Suceava megyében
 Dumbravén, Bákó megyében
 Erzsébetváros, Szeben megyében
 Gáncs, Beszterce-Naszód megyében
 Dumbrăveni - község Constanța megyében